Измайлов, Александр Александрович (1812—?) — профессор Императорской медико-хирургической академии
 Измайлов, Александр Алексеевич (1873—1921) — русский писатель, поэт и литературный  критик, пародист.
 Измайлов, Александр Ефимович (1779—1831) — российский чиновник, баснописец и публицист, педагог, издатель.